Halenbeck steht für:

 Halenbeck (Halenbeck-Rohlsdorf) ein Gemeindeteil von  Halenbeck-Rohlsdorf

Halenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Lüder Halenbeck (1841–1895), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Schriftsteller